Il singolare dell'Open 13 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gilles Simon era il detentore del titolo, ma ha perso ai quarti contro Paul-Henri Mathieu.

Andy Murray ha vinto in finale 6–3, 6–4, contro Mario Ančić.

Teste di serie

  Novak Đoković (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Michail Južnyj (quarti)
  Andy Murray (campione)

 Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (semifinali)
 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open 13 2008
ATP Tour 2008